Picha est un patronyme porté par :
 Picha (1942-), un dessinateur et réalisateur belge
 Hermann Picha, (1865-1936), un acteur allemand